Nikolai Petruschin () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Alexandrowitsch Petruschin (* 1979), russischer Skispringer
 Nikolai Wassiljewitsch Petruschin (1903–1973), sowjetisch-russischer Generalmajor